Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Chiavenna
 Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Lugano
 Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Montevarchi
 Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Santa Croce sull'Arno
 Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Sarteano
 Collegiata di San Lorenzo – chiesa di Spello

Pagine correlate 
 Chiesa di San Lorenzo
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire
 Basilica di San Lorenzo